Banjarnegara kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Banjarnegara, distrikt, Jawa Tengah, 
 Kabupaten Banjarnegara, kabupaten, Jawa Tengah, 
 Desa Banjarnegara, administrativ by, Banten, 

Robotskapade Indonesienförgreningar